Хемијска супстанца, материја са одређеним хемијским саставом
 Материја, све што има масу и заузима простор
 Теорија супстанце, онтолошка теорија која тврди да се супстанца разликује од својих својстава
 Усија, израз за супстанцу у грчкој филозофији